Edward Plumb ist der Name folgender Personen:

* Edward H. Plumb (1907–1958), US-amerikanischer Filmkomponist und Orchestrator
 Edward Hay Plumb (1883–1960), britischer Filmregisseur und Schauspieler